Лайла Пакалниня (; р. , ) — латвийский кинорежиссер и сценарист. Окончила ВГИК. С 1991 года сняла больше 20 фильмов. Участник кинофорума «Арсенал». В 2003 году получила премию Большой Кристал в номинации Лучший полнометражный игровой фильм за ленту Питон (Pitons), а в 2007 году в той же номинации за фильм Вода (Ūdens). Замужем за режиссером Юрисом Пакалниньшем.

Киноработы 
 Туфля.
Фильм Туфля участвовал в Берлинском фестивале. На фестивале в Иерусалиме, ленту показывали в информационной программе. В 1998 году принимал участие на 1-й международный кинофестиваль «Евразия», в том же году фильм был показан на Каннском фестивале.

 Вода
С 11 по 15 февраля 2006 года лента Вода участвовала в конкурсной программе короткометражных фильмов Международного Берлинского кинофестиваля. В 2007 году фильм в номинации «Лучший полнометражный игровой фильм» получил награду Большого Кристапа.

 «33 зверя для Санта-Клауса»
В 2011 году ленты была включена в конкурсную программу фестиваля документального кино в Амстердаме (IDFA).

 «Пиццы»
В 2012 году фильм «Пиццы» стал одним из трех художественных фильмов, получивших награду в конкурсной программе CinemaXX Римского международного кинофестиваля.

Фильмография 
 Vela (1991)
 Doms (1991)
 Anna Ziemassvetki (1992)
 Baznica (1993)
 Ubāns (1995) 
 Pramis (1996)
 Pasts (1996)
 Ozols (1997)
 Kurpe (1998)
 Tusya (2000)
 Papa Gena (2001)
 Mostieties! (2001)
 Martins (2002)
 Pitons (2003)
 Visions of Europe (2004)
 Buss (2004)
 Leiputrija (2004)
 Teodors (2006)
 Udens (2006)
 Kilnieks (2006)
 Par dzimteniti (2008)

Примечания

Ссылки 
 на портале imdb
 Лайла Пакалниня: «Мне просто нравится делать кино» . Интервью «Нашей газете» (Швейцария)

Кинорежиссёры Латвии
Сценаристы Латвии
Выпускники ВГИКа